A kajak-kenu világbajnokság a Nemzetközi Kajak-kenu-szövetség szervezésében évente megrendezésre kerülő kajak-kenu-verseny. 1970 óta évente rendezik. 2021-ben a 2020. évi nyári olimpiai játékok évében is megtartották a világbajnokságot mivel halasztásra került a Covid19-pandémia miatt.

Síkvízi világbajnokságok

Összesített éremtáblázat (1938–2022) 
1938 és 2022 között a magyar csapat 1954-ben, 1986-ban, 1994-ben, 1995-ben, 1998-ban, 2001-ben, 2002-ben, 2003-ban, 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben, illetve 2021-ben végzett az éremtáblázat legfelső fokán, összesen tizenkétszer. Ezzel a magyar csapat végzett a legtöbbször az éremtáblázat élén. Ezt követi Szovjetunió (11), Németország (10), az egykori Kelet-Németország (6), Svédország (3), illetve Ausztrália, Fehéroroszország, Oroszország, Románia és Spanyolország csapata egy-egy alkalommal. Az első helyen kívül is számos alkalommal állhatott fel az éremtáblázat dobogós helyeire a magyar csapat az összesített eredményeik alapján. 

A táblázat a 2022-es gyorsasági kajak-kenu világbajnokság utáni állapotot tükrözi.

Összesített éremtáblázat világbajnokságokra bontva

Összesített éremtáblázat (1938-1973)
Az eredménylista élén végzett ország adott évi eredményei vastagítva szerepelnek.

Összesített érmetáblázat (1974 és 1986)
Az adott világbajnoksági éremtáblázat győztese vastagon kiemelve szerepel.

Összesített éremtáblázat (1987-1999) 
Az adott évi világbajnokság éremtáblázatának első helyezettje vastagon szedetten szerepel. (A listán új tagok: 1989-től: Portugália, 1991-től: Kína, 1993-tól: Oroszország, Lettország, Csehország, Ukrajna, Szlovákia, 1994-től: Fehéroroszország, Mexikó, 1995-től: Moldova, 1998-tól: Izrael,  Argentína, 1999-től: Kuba.)

Összesített éremtáblázat (2001-2013)
Az adott világbajnokságon az éremtáblázat első helyén végzett ország adatai vastagon kiemelten szerepelnek.

Összesített éremtáblázat (2014-2025)
Az éremtáblázat adott évi győztesének adatai vastagítva szerepelnek.

Szlalom

Maraton

Jegyzetek

Források

További információk 
A nemzetközi szövetség honlapja

Vilagbajnoksag
Sportversenyek